La BMW 1600 est une routière produite par BMW de 1964 à 1966. Déclinée uniquement en berline 4 portes, elle était le second modèle de la BMW Neue Klasse qui succéda à la BMW 1500. 

Comme la 1500, la 1600 a été présentée au Salon de Francfort en 1961. Le caractère sportif et élégant compact de la New Class doit caractériser l'image de BMW jusqu'à aujourd'hui. L'extérieur était similaire à celui de son prédécesseur.

En 1966, il arrêta sa production, à l'arrivée du premier modèle de la Série 02 dont il reprit l'appellation et qui se déclina en coupé 2 portes.

Notes et références

Voir aussi 
 BMW Neue Klasse
 BMW 1600, BMW 1600-2, BMW 1602

1600
Automobile des années 1960
Berline